Si Lang (1621–1696) Tajvant Kínához csatoló tábornok
 Liaoning (korábbi nevén Varjag vagy Si Lang), kínai repülőgép-hordozó